Ки́екуанъя́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,4 км², площадь водосборного бассейна — 15,5 км². Располагается на высоте 125,2 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега возвышенные, скалистые.

Из озера берёт начало ручей Киекуанйоки, впадающий в озеро Янисъярви.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок городского типа Вяртсиля — расположен в 15 км к западу от озера.

Название озера переводится с финского языка как «кукарекающее озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013391.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Янисъярви
Озёра Суоярвского района